qud – codice ISO 639-3 della lingua quichua dell'altopiano di Calderón